Натуральне число 1170
 1170 рік до нашої ери
 1170 рік нашої ери